Battleground – album dei The Wanted
 Battleground – evento di wrestling prodotto dalla WWE
 Battleground – edizione del 2013 dell'evento organizzato dalla World Wrestling Entertainment
 Battleground – edizione del 2014 dell'evento organizzato dalla World Wrestling Entertainment
 Battleground – edizione del 2015 dell'evento organizzato dalla World Wrestling Entertainment
 Battleground – edizione del 2016 dell'evento organizzato dalla World Wrestling Entertainment
 Battleground – edizione del 2017 dell'evento organizzato dalla World Wrestling Entertainment
 Battleground: Bulge-Ardennes – videogioco del 1995, primo della serie Battleground
 Bastogne (titolo orig. Battleground) – film del 1949

Pagine correlate 
 Battle Ground